Зморка Шевкет Якубович – музикант кримськотатарського походження, акордеоніст. 
 Зморка Марлен Сервоврович — український велогонщик, призер чемпіонатів Європи.